Полисто — деревня в Бежаницком районе Псковской области. Входит в состав сельского поселения Полистовское.

Расположена на юго-восточном побережье озера Полисто, в 40 км к северо-востоку от райцентра Бежаницы.

История 
По состоянию на 1885 год на месте современного населённого пункта имелись две деревни Малое Полисто и Большое Полисто, а также погост Полисто, которые входили в Полистово-Ратчинскую волость Холмского уезда Псковской губернии. В последующем — Полистовская волость, включённая в 1924 году в Цевельскую волость (в составе Ухошинского, Ручьинского и Цевельского сельсоветов), вошедшую с её упразднением в 1927 году в Цевельский район, в 1930 году — в Локнянский район, в 1936 году Ручьинский и Ухошинский сельсоветы — в Ашевский район, в 1945 году Цевельский сельсовет из Локнянского — в Бежаницкий район, в 1963 году Ухошинский сельсовет (включивший в 1959 году Ручьинский сельсовет) — в Бежаницкий район.

В 1995 году сельсоветы переименованы в волости. До 3 июня 2010 года деревня Полисто входила в состав ныне упразднённой Цевельской волости.

Население 

По данным 1885 года численность населения современной территории деревни составляла составляла 79 жителей, в том числе в д. Большое Полисто — 33 человека (13 мужчин и 20 женщин в 5 дворах), д. Малое Полисто — 28 человек (16 мужчин и 12 женщин в 4 дворах), погосте Полисто — 18 человек (6 мужчин и 12 женщин в 5 дворах).

Примечания 

Населённые пункты Бежаницкого района